Pedali ima više značenja:
 Pedali, Cosenza
 Pedali, Potenza